Боримак (Борисовская макаронная фабрика; ) — белорусская компания, расположенная в городе Борисове Минской области.

История 
В 1931 году в Борисове на базе дрожжевого завода был создан Борисовский макаронно-мукомольный комбинат. В 1944 году фабрика преобразована в Борисовскую макаронную фабрику. До 1947 года входила в состав Белорусского республиканского треста кондитерской промышленности, затем перешла в систему хлебопекарной промышленности Министерства пищевой промышленности БССР. С 1957 года — в составе Белорусского треста кондитерской, макаронной, дрожжевой, маслобойной и крахмало-паточной промышленности Управления пищевой промышленности Совета народного хозяйства БССР, с 1965 года — Министерства пищевой промышленности БССР. В 1955 году фабрика была реконструирована и расширена. В 1971 году фабрика преобразована в головное предприятие Борисовского макаронного производственного объединения Министерства пищевой промышленности БССР. В 1986—1994 годах предприятие подчинялось Министерству хлебопродуктов Белорусской ССР, с 1991 года — Республики Беларусь. Предприятие реконструировалось и расширялась в 1985 и 1991 годах. В начале 1990-х годов фабрика была арендным предприятием «Борисовская макаронная фабрика», в 1994 году преобразована в открытое акционерное общество «Боримак».

Современное состояние 
В 2006 году предприятие перешло в подчинение УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт». 15 декабря 2006 года ОАО «Боримак» было упразднено как самостоятельное юридическое лицо. Предприятие производит различные типы макаронных изделий.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Макаронные фабрики
Предприятия Борисова
Предприятия пищевой промышленности СССР
Предприятия пищевой промышленности Белоруссии